Xaver Affentranger, född 1 december 1897, dödsår okänt, var en schweizisk utövare av nordisk skidsport som tävlade i början av 1920-talet.

Karriär 
Xaver Affentranger deltog i olympiska vinterspelen 1924 i Chamonix i Frankrike. Han tävlade i samtliga nordiska grenar. I backhoppningen föll Affentranger i första omgången. I andra omgången hoppade han 32,5 meter och blev totalt nummer 24 av 27 startande. I längdskidåkningen över 18 km slutade Affentranger på 22:a plats, 22 minuter och 4,8 sekunder efter segrande Thorleif Haug från Norge. I tävlingen i nordisk kombination blev Affentranger nummer 14 i längdskidåkningen och nummer 16 i backhoppningen. Total slutade han på 16:e plats.

Affentranger var med i det första världsmästerskapet 1925 i Johannisbad (Janské Lázně) i dåvarande Tjeckoslovakien och blev den första Schweizare som vann en medalj i ett världsmästerskap i nordisk skidsport. Affentranger slutade på tredje plats i nordisk kombination efter segrande Otakar Německý och silvermedaljören Josef Adolf, båda från Tjeckoslovakien. Inte många deltagare utanför Tjeckoslovakien deltog i Skid-VM 1925. Affentranger var tillsammans med norrmannen Henry Ljungmann (silvermedalj i backhoppningen) enda medaljvinnaren som inte var från Tjeckoslovakien.

Källor 
 Olympedia – Xavier Affentranger
  

Schweiziska utövare av nordisk kombination
Tävlande i backhoppning vid olympiska vinterspelen 1924
Födda 1897
Dödsår saknas
Män
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1924 från Schweiz
Tävlande i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 1924
Tävlande i nordisk kombination vid olympiska vinterspelen 1924
Schweiziska idrottare under 1900-talet